Wang Jing puede referirse a las siguientes personas:

Wang Jing (piragüista) (1971-), piragüista  china; o
Wang Jing (empresario) (1972-), empresario e inversionista chino.